

Прізвище 

Оден (, ) — англійське та французьке прізвища. Відомі носії:

 Вістен Г'ю Оден (; 1907—1973) — англо-американський поет.
 Грег Оден (; 1988) — американський баскетболіст, центровий.
 Сент-Луїс Джиммі Оден (; справжнє ім'я Джеймс Берк Оден; 1903—1977) — американський блюзовий співак і автор пісень.
 Мішель Оден (; 1930) — лікар-акушер, учений, новатор, публіцист.

Оден — місто, штат Арканзас
 Оден — переписна місцевість, штат Мічиган

Інше 
 Оден — те саме, що й один.
 Оден — запечена страва японської кухні.
 Японське ім'я . Відомий носій .